Уц может означать:
 Уц — в Библии первый сын Арама.
 Уц — земля, где жил пророк Иов.
 Уц, Иоганн Петер (1720—1796) — немецкий поэт.

См. также 
 Uz